Оман је први пут учествовао на Летњим олимпијским играма 1984. у Лос Анђелесу. и од тада је стални учесник Летњих игара. На Зимским олимпијским играма Оман није учествовао. Налази се у групи земаља које нису освајале олимпијске медаље.

Олимпијску репрезентацију Омана чинили су углавном мушки спортисти. Прва жена учествовала је 2008. у Пекингу, његовим седмим играма..

Најстарији учесник је био стрелац Алах Дад ел Балуши са 49 година и 364 дана, а најмлађи пливач Халид ел Кулајби са 14 година и 146 дана.

Олимпијски комитет Омана формиран је и признат од МОК 1982. године.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Омана по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2012.

Разлика у горње две табеле од 10 учесника настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обзира колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Халид ел Кулајби, 14 година и 134 дана Сиднеј 2000. пливање
 Најстарији учесник: Алах Дад ел Балуши, 49 година и 364 дана Пекинг 2008. стрељаштво
 Највише учешћа: 3 Мохамед ел Малки (1984, 1988, 1992)
 Највише медаља: - 
 Прва медаља: -
 Прво злато: -
 Најбољи пласман на ЛОИ: - 
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Спољашње везе 
 Резултати Омана на ОИ

Оман на олимпијским играма